Йоганнес Кебін (ест. Johannes Käbin) (11 (24) вересня 1905 — 25 жовтня 1999) — естонський радянський партійний і державний діяч.
 ГАЕС Кебін-Крік — гідроакумулювальна електростанція у штаті Колорадо (Сполучені Штати Америки).